David Attwood – regista britannico.
Dave Attwood – rugbista britannico.